Deeping ist Ortsname in The Deepings, Lincolnshire, England:
 Market Deeping
 Deeping St James
 Deeping St Nicholas
 Deeping Gate
 West Deeping

Deeping ist Familienname folgender Personen: 
 Thomas Deeping (* 1947), englischer Politiker
 Warwick Deeping (1877–1950), englischer Schriftsteller
Weiteres

Siehe auch:
 HMT Warwick Deeping, britisches Kriegsschiff